Брайан Келлер Вон (; род. 17 июля 1976, Кливленд, Огайо, США) — американский писатель. Наиболее известен своими комиксами «Y. Последний мужчина», «Сага» и Paper Girls.

Ранние годы 
Брайан Вон родился 17 июля 1976 года в Кливленде в семье Джеффри и Кэтрин Вон. Рос в  и . Брайан и его старший брат являются поклонниками писателя Питера Дэвида. Помимо него, Вон также вдохновляется работами Джосса Уидона. Он решил стать писателем, когда учился в , которую окончил в 1994 году.

Также Вон учился в . Он принимал участие в , который проводился Marvel Comics для начинающих авторов комиксов.

Карьера

Награды и номинации

Примечания 

Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Лауреаты премии Айснера лучшему писателю